

Emittenti radiofoniche
Rai Radio 3 – terza rete radiofonica della Rai
Radio 3i – emittente radiofonica privata svizzera
BBC Radio 3 – terza rete radiofonica della BBC
Radio SRF 3 – emittente radiofonica pubblica svizzera
Radio GRP Tre – terza rete radiofonica di Torino del gruppo Radio GRP
Radio 3 – emittente radiofonica spagnola

Altro
Radio3 scienza – quotidiano scientifico radiofonico di Radio Rai in onda su Rai Radio 3